Tabasco může znamenat:

 místopis
 Tabasco (stát) – jeden z mexických spolkových států
 Tabasco – městečko ve státě Zacatecas v Mexiku
 Tabasco –  vesnička v okrese Ulster ve státě New York v USA

potraviny
 Tabasco (paprička) – chilli paprička, odrůda papriky křovité (Capsicum frutescens) 
 Tabasco (omáčka) – pálivá omáčka, jež se vyrábí výhradně z papriček tabasco 
příjmení 
 Simona Tabasco (* 1994) – italská herečka